Алжир принимал участие в Летних Олимпийских играх 1968 года в Мехико (Мексика) во второй раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали. Страну представляли два боксёра и один гимнаст.

Бокс 

 Спортсменов — 2

 Мужчины

Спортивная гимнастика 

Мужчины

Ссылки 
 База МОК 
 Официальные олимпийские отчёты 

Страны на летних Олимпийских играх 1968 года
Спорт в Алжире в 1968 году